Le mot wire peut faire référence :
 à Wire, un logiciel client de messagerie instantanée chiffré.
 au mot anglais wire, qui signifie « fil métallique » et désigne notamment le fil électrique. Dans le monde culturel anglophone, il prend le sens de communication, nouvelles, etc. 
 au wire, qui est un diffuseur répondant à l'obligation de transparence financière des entreprises cotées en bourse (Transparency Obligation Directive). Le TOD est un règlement européen mis en application par l'AMF (RG AMF) le . À cette date, quatre diffuseurs avaient remplis le cahier des charges imposé par l'AMF afin de devenir diffuseur professionnel d'informations financières réglementées : Les Echos-Comfi, Business Wire, ActusNews Wire, CompanyNews group après fusion est devenu Hugin et Di Release. Le wire est un service de diffusion de communiqués de presse clé en main créée par PR Newswire en 1954 aux États-Unis. Il permet de diffuser de manière garantie et intégrale un communiqué de presse auprès d'une multitude de médias faisant partie d'un ou plusieurs circuits de diffusion. Le wire est à distinguer du wire réglementé ("disclosure") qui concerne les sociétés cotées et touche des cibles médias différentes. très populaire aux États-Unis ce système de diffusion commence à être utilisé de plus en plus en Europe. Les quatre principaux acteurs du marché au niveau mondial sont PRNewswire (Cision), Business Wire, Intrado et EQS Group (dgap.de).
 à Wide Field Infrared Explorer (WIRE), un télescope spatial de la NASA.
 Wireless désigne les technologies sans fil, notamment celle du Wi-Fi.

Dans le domaine artistique
 Wire est un groupe de punk-rock expérimental britannique formé en 1976 ;
 The Wire est un magazine britannique consacré aux musiques expérimentales, sous-titré : The Wire Adventures In Modern Music ;
 The Wire est une série télévisée américaine en onde de 2002 à 2008 ;
 Wires est une chanson du groupe anglais Athlete ;
 Bird on the Wire est une chanson de Leonard Cohen.

Voir aussi